Цапа́ева — женская форма фамилии Цапаев. Известные носительницы:
 Цапаева, Елена Ивановна — российский педагог, Заслуженный учитель Российской Федерации (2007).
 Цапаева, Наталья Леонидовна (род. 1947)— белорусский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Белорусского медицинского университета.